Copa Telmex 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Copa Telmex rozgrywany w dniach 16–22 lutego 2009 roku w Buenos Aires na kortach ziemnych o puli nagród 466 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Argentynie